A magyar jégkorong-válogatott 1992-es programjában szerepelt a Nagy-Britanniában megrendezett C. csoportos világbajnokság, ahol a csapat a negyedik helyen végzett.

Eredmények 

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Világbajnokság C. csoport

Világbajnokság C. csoport

Világbajnokság C. csoport

Világbajnokság C. csoport

Világbajnokság C. csoport

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Külső hivatkozások 
 A Magyar Jégkorong Szövetség hivatalos honlapja

1992
1992 a jégkorongban